Garn kan avse:

 Garn (tråd) – en eller flera trådar sammantvinnade till olika grovlekar
 Garn (rep) – i ett repslageri spinner man först fibrerna till garn
 Garn – ett fiskeredskap, se fisknät
 -garn – ett svenskt ortnamnsefterled
 Garn och Eckene - en småort i Lilla Edets kommun